Mohammed Sabo (né en 1960), sénateur nigérian
Mohammed Sabo (né en 1967), boxeur nigérian